Seznam nesreč s smrtnim izidom v Formuli 1 vključuje seznam vseh tistih dirkačev, ki so se smrtno ponesrečili na dirki Formule 1 oziroma tistih, ki so umrli za posledicami nesreč z dirkalnikom Formule 1 od sezone 1950. Skupaj oseminštirideset dirkačev se je smrtno ponesrečilo v dirkalnih Formule 1, triintrideset od teh na prvenstvenih dirkah Formule 1, osem na testiranjih, šest pa na neprvenstvenih dirkah Formule 1. Največ se je ponesrečilo britanskih dirkačev, trinajst, deset ameriških in sedem italijanskih, skupno pa dirkači šestnajstih narodnosti. Glede na konstruktorja dirkalnika se je smrtno ponesrečilo največ dirkačev Ferrarija, sedem, nato po pet dirkačev Kurtis Krafta, Cooperja in Lotusa, skupno pa dirkalniki petindvajsetih različnih konstruktorjev.

Cameron Earl je prvi dirkač, ki se je smrtno ponesrečil z dirkalnikom Formule 1 18. junija 1952 ob testiranju na dirkališču MIRA. Mario Alborghetti je prvi, ki se je smrtno ponesrečil na dirki, leta  na neprvenstveni dirki Grand Prix de Pau, Bill Vukovich pa se je kot prvi smrtno ponesrečil na prvenstveni dirki istega leta na dirki Indianapolis 500. Prav na dirkališču Indianapolis Motor Speedway, kjer poteka dirka Indianapolis 500, se je smrtno ponesrečilo največ dirkačev, osem, čeprav je dirka le enajstkrat štela za prvenstvo Formule 1. V Evropi se je največ smrtnih nesreč pripetilo na dirkališču Nürburgring. Najodmevnejša smrtna nesreča se je zgodila 1. maja  na dirki za Veliko nagrado San Marina, ko se je ponesrečil trikratni svetovni prvak Formule 1 Ayrton Senna. Drugi svetovni prvak Formule 1, ki se je smrtno ponesrečil, je Jochen Rindt, ki je po smrtni nesreči na dirki za Veliki nagrado Italije v  posmrtno osvojil naslov svetovnega prvaka. Zadnja smrtna nesreča se je zgodila 5. oktobra 2014 na dirki za , Jules Bianchi je za posledicami nesreče umrl 17. julija 2015.

Po letu

Po dirkališču

Po konstruktorju

Po narodnosti

Glej tudi 

 Seznam nesreč s smrtnim izidom na dirkah za Veliko nagrado

Opombe

Sklici

Viri 
<div class="references-small">

Smrtne nesreče Formule 1